Мічиган (штат) — штат США.
 Мічиган (озеро)